Lontano da tutto – singolo di Serena Abrami del 2011
 Lontano da tutto – album di Serena Abrami del 2011